Reckingen ist der Name folgender Ortschaften:
 Reckingen VS, Ort in der Gemeinde Goms, Kanton Wallis, Schweiz
 Reckingen (Küssaberg), Ortsteil der Gemeinde Küssaberg, Landkreis Waldshut, Baden-Württemberg, Deutschland
 Reckingen/Mess, Gemeinde im Kanton Esch, Luxemburg
 Reckingen (Mersch), Ortschaft in der luxemburgischen Gemeinde Mersch

Siehe auch:
 Kraftwerk Reckingen, ein Laufwasserkraftwerk am Hochrhein, Grenze Kanton Aargau (Schweiz) zu Baden-Württemberg (Deutschland)
 Rekingen, Gemeinde im Kanton Aargau, Schweiz